A nómenklatúra vagy ritkábban nomenklatúra (magyar nevén: nevezéktan) több tudományterületen az adott tudományterület tárgyainak egyedi elnevezésével foglalkozik.


Kémia
 kémiai nómenklatúra, az IUPAC által kiadott nevezéktan
 szerves kémiai nómenklatúra
 szervetlen kémiai nómenklatúra
 áthidalt gyűrűs nómenklatúra
 kondenzált gyűrűs nómenklatúra
 nyílt szénlácú nómenklatúra

Biológia
 biológiai nómenklatúra, az élőlények csoportosításával, leírásával, elnevezésével foglalkozó tudományág
 binomiális/binominális nómenklatúra (kettős nevezéktan a fajok tudományos nevében)
 anatómiai nomenklatúra

Közigazgatás és politika
 a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája
 pártállami nómenklatúra, a kommunista pártállam hierarchiája

Lásd még
 Nevezéktan (egyértelműsítő lap)